La Toison d’or est le neuvième tome de la série Amos Daragon de Bryan Perro, paru en 2005.

Résumé

Personnages 

Roman d'Amos Daragon
Roman canadien paru en 2005